

Patronyme 
 Claude Girven (Girve) Fretz (*1927), politicien canadien
 Claudia Elena Schiess Fretz (*1989), Miss Ecuador 2011
 Joachim Fretz (1926-1994), animateur de radio allemand
 Philippe Fretz (*1969), peintre suisse 
 Stéphane Fretz (*1966), éditeur suisse
 Tory Ann Fretz  (*1941), joueuse de tennis américaine

Homonymie de patronyme